Štúr je slovenské příjmení:

 Dionýz Štúr (1827–1893), slovenský geolog a paleontolog
 Karol Štúr, více osob, rozcestník
 Ľudovít Štúr (1815–1856), slovenský jazykovědec, spisovatel a politik, národní buditel
 Řád Ľudovíta Štúra, slovenské vyznamenání
 Samuel Štúr (1789–1851), slovenský učitel a varhaník, otec Ľudovíta Štúra
 Svätopluk Štúr (1901–1981), slovenský filozof
 Svetozár Štúr (1929–2001), slovenský novinář a politik, poslanec KSČ

jiný význam
 Štúrovo, město na slovensko-maďarské hranici, na Dunaji

Slovenská příjmení